Emys depressa est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Emys depressa Merrem, 1820 est un synonyme de Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) ;
Emys depressa Spix, 1824 nec Merrem, 1820 est un synonyme de Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron, 1835).

Synonyme de tortues (nom scientifique)
Chelinae